El término bonete puede hacer referencia a:
Bonete, un municipio de la provincia de Albacete (España).
Bonete, un tipo de gorro eclesiástico.
Bonete, uno de los estómagos de los rumiantes
Bonete (germánico), una insignia germana.
Cerro Bonete, un volcán en el noroeste de la provincia de La Rioja, Argentina.
Gyromitra esculenta, un hongo que se confunde con la colmenilla, por lo que también es conocido como falsa colmenilla.
Jacaratia mexicana, árbol de la familia Caricaceae.
Rincón del Bonete, una central hidroeléctrica en Uruguay.